Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Kasteel Achtendries || Oostakker || Gent || || || || ||
|-
| Kasteel van Acker || Destelbergen || Destelbergen || || || || ||
|-
| Kasteel Altena || Kruibeke || Kruibeke ||16e eeuw || ||19e-eeuwse renovatie || || 
|-
| Kasteel van Astene || Astene || Deinze ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel van Aveschoot ||Lembeke || Kaprijke ||18e eeuw || || || || 
|-
| Axelwalle || Heurne || Oudenaarde ||15e eeuw || ||reconstructie || ||
|-
| Kasteel van Boelare || Nederboelare || Geraardsbergen ||17e eeuw || ||18e-eeuwse renovatie || || 
|-
| Kasteel Baudries || Dikkelvenne|| Gavere || 18e eeuw|| || || ||
|-
| Kasteel van Beervelde|| Beervelde || Lochristi || || || || || 
|-
| Kasteel Ter Beck || Elsegem || Wortegem-Petegem || || || || ||
|-
| Kasteel Ter Beken || Mariakerke || Gent ||18e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel van Berlare|| Berlare || Berlare ||18e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Ten Bieze|| Beerlegem || Zwalm ||18e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Blauw Huys || Drongen|| Gent ||19e eeuw || || || ||
|-
| Blauw Kasteel || Scheldewindeke|| Oosterzele || || || || ||
|-
| Kasteel de Blondel de Beauregard ||Viane || Geraardsbergen || || || || ||
|-
| Kasteel Ten Boekel || Evergem || Evergem || ||middeleeuws kasteel ||18e verbouwing, 19e-eeuwse renovotie || || 
|-
| Kasteel Borgwal || Vurste || Gavere || 19e eeuw|| || || ||
|-
| Kasteel Borluut || Sint-Denijs-Westrem || Gent ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Bosdam || Beveren || Beveren ||18e eeuw || || || ||
|-
| Braemkasteel || Gentbrugge || Gent ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Domein Breivelde || Grotenberge|| Zottegem ||19e eeuw || || || || 
|-
| Goed ten Broeke || Evergem || Evergem || || || || ||
|-
| Kasteel de Bueren || Kwatrecht || Melle ||16e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Calmont || Ruien|| Kluisbergen ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Claeys-Bouüaert || Mariakerke|| Gent ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Coninxdonk|| Gentbrugge|| Gent ||19e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel Cortewalle || Beveren-Waas|| Beveren ||15e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Crabbenburg || Destelbergen || Destelbergen ||19e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel De Campagne || Drongen|| Gent ||18e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Diepenbroeck || Lovendegem|| Lovendegem || || || || || 
|-
| Kasteel Ter Donck || Berchem|| Kluisbergen || || || || || 
|-
| Kasteel Doornzele || Doornzele || Evergem || || || || ||
|-
| Het Dreefkasteel || Vinderhoute|| Lovendegem || || || || || 
|-
| Geeraard de Duivelsteen|| Gent|| Gent ||13e eeuw || ||laatste verbouwig 19e eeuw || ||
|-
| Kasteel Du Parc-Locmaria|| Herzele|| Herzele ||19e eeuw || || || ||
|-
| Egmontkasteel|| Zottegem|| Zottegem ||15e eeuw || ||19e-eeuwse gevel || ||
|-
| Kasteel te Elslo || Evergem || Evergem || || || || ||
|-
| De Emerietenhof || Evergem || Evergem || || || || ||
|-
| Kasteel Fallon-de Keyser || Destelbergen || Destelbergen ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Gavergracht || Vinderhoute || Lovendegem ||19e eeuw || || || || 
|-
| Domein de Ghellinck || Elsegem || Wortegem-Petegem || 19e eeuw || ||kasteel afgebrand, bijgebouwen over || || 
|-
| Kasteel de Gerlache|| Mullem|| Oudenaarde ||20e eeuw || || || ||
|-
| Het Gravensteen || Gent|| Gent ||12e eeuw || middeleeuws kasteel || || ja ||
|-
| Burchtruïne Graventoren || Rupelmonde|| Kruibeke ||14e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Grenier || Gavere || Gavere || || || || ||
|-
| Kasteel Groeneveld || Evergem || Evergem || || || || ||
|-
| Kasteel van Hansbeke || Hansbeke|| Nevele ||18e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel Henri Story || Mariakerke|| Gent ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel van Herlegem|| Kruishoutem|| Kruishoutem || || || || ||
|-
| Burchtruïne van Herzele || Herzele || Herzele ||11e eeuw ||16e eeuw verwoest ||20ste eeuw renovatie donjon|| ||
|-
| Kasteel Heylwegen || Evergem || Evergem || || || || ||
|-
| Kollekasteel || Mariakerke|| Gent || || || || ||
|-
| Kasteel Krombrugge || Merelbeke || Merelbeke ||19e eeuw || || || ||
|-
| Hof ter Kruizen || Kaprijke|| Kaprijke || 16e eeuw|| ||17e-eeuwse uitbreiding || || 
|-
| Kasteel van Kruishoutem || Kruishoutem|| Kruishoutem ||17e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel van Laarne || Laarne|| Laarne ||11e eeuw || || || ja ||
|-
| Kasteel de Lalaing || Zandbergen|| Geraardsbergen || || || || ||
|-
| Kasteel van Landegem || Landegem|| Nevele || || || || ||
|-
| Kasteel Laresteen|| Lovendegem || Lovendegem || || || || ||
|-
| Kasteel van Leeuwergem|| Leeuwergem || Zottegem ||18e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel Ter Leyen || Boekhoute || Assenede || 16e eeuw|| ||19e-eeuwse verbouwing || || 
|-
| Kasteel Hof van Lier|| Zandbergen|| Geraardsbergen || || || || ||
|-
| Kasteel Lippens || Moerbeke-Waas || Moerbeke || || || || || 
|-
| Kasteel van Lozer|| Lozer|| Kruishoutem || || || || ||
|-
| Kasteel Mariahove || Bellem || Aalter ||17e eeuw || || || ||
|-
| Maaltebruggekasteel || Gent|| Gent ||18e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel van Mesen || Lede || Lede ||18e eeuw || ||gesloopt in 2015 || ||
|-
| Waterkasteel van Moorsel || Moorsel || Aalst ||16e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel van Nazareth || Nazareth || Nazareth ||17e eeuw|| || 18e-eeuwse verbouwing|| || 
|-
| Kasteel van Neigem || Meerbeke || Ninove ||18e eeuw || ||20e-eeuwse verbouwing || || 
|-
| Kasteel van Nokere || Nokere || Kruishoutem || 18e eeuw||17e-eeuws poortgebouw || || ||
|-
| Kasteel Notax || Destelbergen || Destelbergen || || || || ||
|-
| Kasteel Ocket || Heusden || Destelbergen || || || || ||
|-
| Kasteel van Olsene || Olsene || Zulte ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel van Ooidonk|| Bachte-Maria-Leerne || Deinze ||16e eeuw || || || ja ||
|-
| Kasteel van Oombergen|| Oombergen || Zottegem || || verwoest || || ja ||
|-
| Kasteel Ortegat || Waasmunster || Waasmunster || || || || ||
|-
| Kasteel Oudeberg || Geraardsbergen || Geraardsbergen || || || || ||
|-
| Kasteel de Oude Kluis || Gentbrugge || Gent ||14e eeuw? || ||20e eeuw, laatste verbouwing || ||
|-
| Kasteel Oudenwal || Lovendegem || Lovendegem || || || || ||
|-
| Kasteel de Pélichy || Gentbrugge || Gent ||19e eeuw || || || ||
|-
| Oud Kasteel van Petegem || Petegem-aan-de-Schelde || Wortegem-Petegem || || || || ||
|-
| Nieuw Kasteel van Petegem || Petegem-aan-de-Schelde || Wortegem-Petegem || || || || ||
|-
| Kasteel van Poeke || Poeke || Aalter ||18e eeuw || ||19e-eeuwse verbouwing || ||
|-
| Domein Puttenhove || Sint-Denijs-Westrem || Gent || || || || ||
|-
| Kasteel Puyenbrug || Puyenbroeck || Wachtebeke || 19e eeuw|| || || ||
|-
| Kasteel van Regelsbrugge || Aalst || Aalst ||20e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Reijvissche || Zwijnaarde || Gent || || || || ||
|-
| Kasteel Reesinghe || Maldegem || Maldegem ||19e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel van Roborst || Roborst || Zwalm || || || || || 
|-
| Kasteel Roelaar || Lochristi || Lochristi || || || || ||
|-
| Kasteel van Ronse|| Ronse || Ronse ||17e eeuw || ||19e eeuw afgebroken || ||
|-
| Kasteel de Roode Poort || Lovendegem|| Lovendegem || || || || ||
|-
| Kasteel Roos || Waasmunster || Waasmunster || || || || ||
|-
| Kasteel De Rozerie || Aalst || Aalst || || || || ||
|-
| Kasteel Ruffo de Bonneval || Nokere || Kruishoutem || || || || ||
|-
| Kasteel Hof ter Saksen || Beveren-Waas || Beveren || || || || ||
|-
| Kasteel Schelderode || Schelderode || Merelbeke ||19e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel Scheldevelde || De Pinte || De Pinte ||19e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel Schouwbroek || Vinderhoute || Lovendegem ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Slotendries || Oostakker || Gent || || || || ||
|-
| Kasteel Smissenbroeck || Oosterzele || Oosterzele || || || || || 
|-
| Spanjaardenkasteel || Gent || Gent ||16e eeuw || ||enkel bastion over || ||
|-
| Kasteel Stas de Richelle || Heusden || Destelbergen ||19e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel van Steenhuize || Steenhuize-Wijnhuize || Herzele || || || || || 
|-
| Het Succakasteel ||Destelbergen || Destelbergen || || || || ||
|-
| Kasteel van Tieghem de Ten Berghe || Mariakerke || Gent || || || || ||
|-
| Goed Ten Velde || Lovendegem || Lovendegem || || || || ||
|-
| Kasteel Ten Velde || Merendree || Nevele || || || || ||
|-
| Kasteel Ten Velde || Vinderhoute || Lovendegem ||20e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel Terlinden || Aalst || Aalst ||18e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Viane || Geraardsbergen || Geraardsbergen || || || || ||
|-
| Kasteel Viteux || De Pinte || De Pinte || || || || || 
|-
| Kasteel van Voorde || Voorde || Ninove ||16e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel het Vurstje || Evergem || Evergem || || || || || 
|-
| Kasteel Walburg || Sint-Niklaas || Sint-Niklaas ||16e eeuw || ||19e-eeuwse verbouwing || ||
|-
| Kasteel Ter Wallen || Merendree || Nevele || || || || ||
|-
| Kasteel van Wannegem-Lede || Wannegem-Lede || Kruishoutem ||18e eeuw || || || || 
|-
| Kasteel Van Welden || Zevergem || De Pinte ||18e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Ter Weiden || Evergem || Evergem || || || || ||
|-
| Kasteel van Wippelgem || Wippelgem || Evergem ||19e eeuw || || || ||
|-
| Kasteel Wissekerke || Bazel || Kruibeke ||15e eeuw || ||19e-eeuwse verbouwing || ||
|-
| Wit Kasteel || Vinderhoute || Lovendegem ||17e eeuw || || || ||
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Oost-Vlaanderen
Kastelen